Wielobój indywidualny mężczyzn był jedną z czterech konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas V Letnich Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku. Zawody odbyły się 12 lipca na Stadionie Olimpijskim.

Na wielobój składały się cztery ćwiczenia: drążek, poręcze, kółka i koń z łękami. Każde z ćwiczeń oceniało trzech sędziów w skali od 0 do 12 punktów. Maksymalna liczba punktów za każde ćwiczenie wynosiła 36 punktów, a za całą konkurencję 144 punkty. Każda z reprezentacji mogła wystawić maksymalnie sześciu zawodników.

W wyniku absencji zawodników niemieckich, pierwsze jedenaście miejsc zajęli zawodnicy z Włoch i Francji. Zawodnicy norwescy i szwedzcy, zwycięzcy dwóch z trzech wielobojów drużynowych na tych igrzyskach, nie wystartowali w tej konkurencji, argumentując swoją decyzję poglądem, iż gimnastyka to sport drużynowy, który powinien być uprawiany w wieloosobowych składach.

Wystartowało 44 zawodników z 9 krajów. Zwycięzcą wieloboju został Włoch Alberto Braglia. Obronił w ten sposób złoty medal zdobyty w Londynie podczas igrzysk cztery lata wcześniej.

Wyniki

Bibliografia 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912